Абігейл Спірс і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але вирішила того року не брати участі разом. Спірс грала в парі з Алісією Росольською, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Міхаела Бузернеску і Алізе Корне. Среботнік грала в парі з Аояма Сюко, але в першому колі їх перемогли Анастасія Павлюченкова і Ольга Савчук.

Габріела Дабровскі і Олена Остапенко виграли титул, у фіналі перемігши Андрею Клепач і Марію Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Парний розряд
Тур WTA 2018